WTO, sigle composé des trois lettres W, T et O, peut faire référence à :
 World Trade Organization, le nom de l'Organisation mondiale du commerce, en anglais,
Warsaw Treaty Organisation, le nom en anglais de l'Organisation du Pacte de Varsovie, souvent défini comme l'opposé soviétique de l'OTAN,   
 World Toilet Organization (Organisation mondiale des toilettes), une ONG destinée à améliorer les conditions sanitaires dans le monde,
 Wotho dans les îles Marshall, selon la liste des codes AITA des aéroports,